Viktor Lööv (né le  à Södertälje en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Formé au Södertälje SK, il débute avec l'équipe première dans l'Allsvenskan, le deuxième niveau national en 2011. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012, il est choisi au septième tour, à la deux-cent-neuvième place au total par les Maple Leafs de Toronto. Il signe comme son coéquipier William Nylander au MODO Hockey lors de la saison 2013-2014 et découvre la SHL. Il part en Amérique du Nord en 2014 et est assigné aus Marlies de Toronto, club ferme des Maple Leaf dans la Ligue américaine de hockey. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  avec les Maple Leafs face aux Rangers de New York et inscrit une assistance. Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012|| Södertälje SK || Allsvenskan || 50|| 3|| 3|| 6|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Södertälje SK || Allsvenskan || 40|| 2|| 6|| 8|| 49|| 10|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 2013-2014|| MODO Hockey || SHL || 42|| 5|| 7|| 12|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Marlies de Toronto || LAH || 74|| 6|| 15|| 21|| 44|| 3|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2015-2016 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 4|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH ||55 ||3 ||12 ||15 ||40 ||11 ||1 ||2 ||3 ||14
|-
| 2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH || 41|| 2|| 4|| 6|| 43||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Devils d'Albany || LAH || 10|| 0|| 0|| 0|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2017-2018 || Devils de Binghamton || LAH || 36|| 5|| 12|| 17|| 45||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Wild de l'Iowa || LAH || 24|| 0|| 7|| 7|| 22||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Jokerit || KHL || 56|| 7|| 10|| 17|| 67|| 5|| 0|| 1|| 1|| 18
|-
| 2019-2020 || Jokerit || KHL || 58 || 2|| 8|| 10|| 36|| 6|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL || 55|| 3|| 16|| 19|| 41|| 3|| 0|| 0|| 0|| 11
|-
| 2021-2022|| HC Bienne || National League ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2021 || align=left| Suède|| align=left| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || -1 ||align=left| place

Références 

Naissance à Södertälje
Naissance en novembre 1992
Joueur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Södertälje SK
Joueur du Rögle BK
Joueur du MODO hockey
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HC Bienne